Blace je ime več krajev:

 Blace, Bosna in Hercegovina
 Blace, Hrvaška
 Blace (Bllacë), Kosovo
 Blace, Srbija